Le bâtonnage peut faire référence :

 Bâtonnage, action de débiter du bois avec un couteau ;
 Bâtonnage, action de remettre en suspension les lies dans un vin.